Bencsics ist der Familienname folgender Personen:

 József Bencsics (* 1933), ungarischer Fußballspieler
 Nikolaus Bencsics (* 1937), ungarischer Sprachwissenschaftler, Historiker, Pädagoge und Schriftsteller